Le terme de personnel navigant s'applique à certains métiers de l'aéronautique :
 le personnel navigant technique (PNT),
 le personnel navigant commercial (PNC). 
 le personnel complémentaire de bord (PCB).

Voir aussi 
 
 

Métier de l'aéronautique